Legio VI Ferrata
 Legio VI Victrix